«Сбежа́вшая рабо́та» () — комедийный телевизионный сериал канала NBC, транслировавшийся с 23 сентября 2010 года по 12 мая 2011 года. Основан на фильме  2006 года.

22 июня 2011 года телеканал NBC сделал анонс о том, что сериал не будет продолжен в следующем телевизионном сезоне.

Сюжет 
Место действия сериала — город Мумбаи в Индии, куда был перемещён колл-центр американской компании, торгующей забавными вещицами. Американец Тодд Дэмпси (Бен Раппапорт), управляющий колл-центром, был вынужден переехать в Индию, где он объясняет американскую культуру своим индийским работникам и сам пытается воспринять индийские культурные традиции.

В ролях

Основной состав 
 Бен Раппапорт — Тодд Дэмпси
  — Раджив Гидвани
 Саша Дхаван — Мэнмит
 Ребекка Хэзлвуд — Аша
 Парвеш Чина — Гупта
 Аниша Нагараджан — Мадури
 Дидрих Бадер — Чарли Дэвис
 Пиппа Блэк — Тоня

Второстепенный состав 
 Гуру Сингх — Аджит
 Тушари Джаясекера — Пинки
 Мэтт Уолш — Джерри Стерн
 Норин ДеВулф — Вими
 Сатия Джесудассон — Сантош

Эпизоды

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2010 году
Телесериалы на английском языке
Телесериалы-ситкомы США
Программы телеканала NBC
Телесериалы США, завершённые в 2011 году